Malva-rosa é o nome vulgar das seguintes espécies de plantas:
 Hibiscus mutabilis
 Althaea rosea
 Geranium erodiflorum
 Pelargonium graveolens

Desambiguação